Села:
 Малашівці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Малашівці — Хмельницька область, Хмельницький район